Totaro ist der Familienname folgender Personen:

 Burt Totaro (* 1969), US-amerikanischer Mathematiker
 Roberto Totaro (* 1957), italienischer Zeichner
Siehe auch:
 Menhir San Totaro